54-й выпуск  Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Нидерландов. Гонка прошла 21 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал нидерландец Матье Ван дер Пул из команды .

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Апрель 2019 года